Heins (pronúncia:haɪns)  é um sobrenome de origem alemã. O seu significado é "filho de Heinrich". Por sua vez, o amtropônimo Heinrich quer dizer "casa poderosa, rica".

Ocorrência
A origem da família Heins está na Saxônia, na Idade Média.

Pessoas
 Linda Heins (* 1978), soprano alemã
 Martin Heins (1610–1667), teólogo
 Shawn Heins (* 1973), 
 Simon Heins (auch: Heyns, Bruck, Pontanus; * um 1483, † vor 25. September 1523), teólogo.
 Valentin Heins (Rechenmeister) (1637-1704), 
 Valentin Heins (Rechtsanwalt) (1894-1977),

Sobrenomes da língua alemã
Desambiguações de sobrenomes